

Cinéma 

 , film américain de Corey Feldman sorti en 1997.

Série télévisée 

  (), série télévisée sud-coréenne diffusée en 2018

Musique

Groupe 

 , groupe britannique de pop rock formé en 2001

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 
 , chanson écrite par Harlan Howard, chantée par Johnny Cash en , reprise par Ray Charles en 1963

Album 

 , album de  sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album de  sorti en